Кри́вичи:
 Кривичи — племенной союз VIII—XII веков;
 Кривичи — железнодорожная станция на линии Молодечно—Полоцк, в 3 км от городского посёлка Кривичи Мядельского района Минской области Белоруссии; 
 «Кривичи» — название футбольного клуба «Луки-Энергия» из Великих Лук в 2001—2002 годах.

Топоним

Белоруссия 
 Кривичи — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Кривичи — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Кривичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Кривичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Кривичи — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Кривичи — городской посёлок в Мядельском районе Минской области.
 Кривичи — агрогородок в Солигорском районе Минской области.

Украина 
 Кривичи — село в Золочевском районе Львовской области.
 Кривичи — село в Ровненском районе Ровненской области.

См. также 
 Кривич
 Великие Кривичи — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии.
 Малые Кривичи — деревня Раковского сельсовета в Воложинском районе Минской области Белоруссии.